Batta ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Batta (1816–1902), niederländischer Cellovirtuose und Komponist
 Marc Batta (* 1953), französischer Fußball-Schiedsrichter
 Vicky Batta (* 1981), indischer Gewichtheber

Siehe auch:

 Batha
 Bhatta
 Bata